Площадь Ленина — центральная площадь города Гомель, основной архитектурный ансамбль, формирующий пространственную композицию административно-общественного центра города.

Площадь создана в конце XVIII — начале XIX века. Прежде называлась Базарной, была известна также под названием Торг, так как здесь три раза в неделю проходил большой торг. Крестьяне привозили сюда живность, сельскохозяйственные продукты, разные кустарные изделия. От неё 3 лучами расходились улицы Румянцевская (ныне Советская), Замковая (ныне проспект Ленина) и Фельдмаршальская (ныне Пролетарская). Доминантой композиции был дворец князя Паскевича, который вместе с Петропавловским собором определял силуэт застройки центра города.

На площади расположены 
 Гомельский областной драматический театр
 памятник В. И. Ленину
 развлекательный центр
 дом спорта

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Ленина
Площади, названные в честь Владимира Ленина
Площади Белоруссии
Центральный район (Гомель)